

Geografia 
McFarland (Califórnia)
McFarland (Kansas)
McFarland (Wisconsin)

Outros 
McFarland & Company

Veja também
McFarlane
McFarlan

Desambiguações de sobrenomes